Band Hero — музыкальная компьютерная игра, являющаяся спин-оффом серии Guitar Hero. Релиз игры состоялся 3 ноября 2009 в США, 6 ноября 2009 в Европе и 25 ноября 2009 и Австралии на платформах PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii и Nintendo DS.

Об игре 

Игровой процесс Band Hero полностью основывается на геймплее Guitar Hero 5. В качестве контроллеров в игре используются гитара, микрофон и барабаны. Для DS-версии предназначен специальный пульт, который ранее был представлен в играх Guitar Hero: On Tour, Guitar Hero On Tour: Decades и Guitar Hero On Tour: Modern Hits вышедших в 2008 году. Как и в игре Guitar Hero 5, в Band Hero появляются рок-музыканты в качестве игровых персонажей, например группа No Doubt,
Тейлор Свифт и Адам Левин из Maroon 5.

В саундтрек Band Hero входит 65 композиций. Также игра поддерживает загружаемые треки, предназначенные для Guitar Hero 5. Саундтрек DS-версии состоит из 30 песен и несколько отличается.

Игра получила в основном положительные отзывы от критиков. Многие журналисты высоко оценили удобный и простой геймплей Band Hero. Критики также похвалили саундтрек — по их мнению такая подборка песен значительно расширяет аудиторию игры. Однако некоторые рецензенты раскритиковали слишком маленькое количество треков по сравнению с Guitar Hero 5. Цензуривание некоторых слов в песнях также подверглось резкой критике.

Согласно данным от NPD Group игра была продана тиражом 596,000 экземпляров в Северной Америке в течение января 2010 года. До конца 2009 года Activision заявила о намерении издать продолжение Band Hero. Однако, в связи с перенасыщением, а впоследствии и спадом популярности музыкальных игр, разработка новой игры Band Hero была отложена.

Судебный иск No Doubt 
Спустя день после релиза игры, группа No Doubt, музыканты которой представлены в качестве игровых персонажей, предъявила иск Activision из-за нарушения условий контракта, согласно которому No Doubt в Band Hero должны были исполнять только свои композиции. 
15 апреля 2010 года суд округа Лос-Анджелес признал правоту за No Doubt. Activision, в свою очередь, сохраняет за собой право оспорить это решение в апелляционном суде. Activision пытались обжаловать это решение в высшем суде, но судья вынес решение против этого, сказав, что дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. В октябре 2012 года дело было урегулировано до суда присяжных, однако его результат неизвестен.

Аналогичная ситуация произошла и с Guitar Hero 5, после релиза которой Кортни Лав подала иск, из-за появления Курта Кобейна, как играбельного персонажа.

Саундтрек

Саундтрек для Nintendo DS

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Band Hero
 Band Hero на IGN
 Веб-сайт Activision
 Веб-сайт RedOctane

Компьютерные игры 2009 года
Компьютерные игры, изданные Activision
Компьютерные игры, разработанные Neversoft
Музыкальные игры
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Wii
Игры для Nintendo DS
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры, разработанные Vicarious Visions